Małe peut faire référence à:

Toponymie
en Pologne:
 Małe, un village de la voïvodie de Łódź
 Małe, un village de la voïvodie de Poméranie